Niemcy:
 Waldstetten – dzielnica Balingen
 Waldstetten – gmina w kraju związkowym Badenia-Wirtembergia, w rejencji Stuttgart, w powiecie Ostalb
 Waldstetten – gmina w kraju związkowym Bawaria, w rejencji Szwabia, w powiecie Günzburg